Arcier (plaats) - plaats in Frankrijk
 Vaire-Arcier - voormalige gemeente in Frankrijk

 Hugo Arcier - Frans kunstenaar
 Francis Arcier - Engels-Amerikaans vliegtuigconstructeur
 Raymonde Arcier - Frans feministisch kunstenaar